Reitenberg bezeichnet

 einen Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 einen aufgegebenen Ort bei Dilsberg, Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 den Reitenberg (365 m), eine Nebenkuppe des Mihlaer Berges  3 km südwestlich von Mihla, Thüringen

Siehe auch:
 Raitenberg